Amerikai profi ökölvívók listája 

Muhammad Ali (1964, 1974)	
Demetrius Andrade
Kelcie Banks
Michael Bennett
Tyrell Biggs
Riddick Bowe
Shannon Briggs
Chris Byrd
Eddie Chambers
Howard Davis
Chad Dawson
Michael Dokes
George Foreman (1973)	
Joe Frazier (1970)
Paul Gonzales
Kenneth Gould
Marvin Hagler
Evander Holyfield (1986, 1988)
Bernard Hopkins
Oscar De La Hoya 
Roy Jones
Joe Louis (1937)
Rocky Marciano (1952)
Floyd Mayweather 	
Tommy Morrison
Shane Mosley 
Jake LaMotta
Leon Sprinks (1978)
Antonio Tarver
James Toney
Mike Tyson (1987)
Andre Ward
Raushee Warren

Amerikai ökölvívók
Ökölvívólisták